

Događaji

Rođenja
 Mida, kralj Frigije od najmanje 738. pr. Kr. † vjerojatno 696. pr. Kr.

Smrti